Gunnar Johansson (1911–1998) – szwedzki psychofizyk
 Gunnar Johansson (1918–1998) – szwedzki kajakarz, mistrz świata
 Gunnar Johansson (1924–1997) – szwedzki skoczek do wody, olimpijczyk
 Gunnar Johansson (1924–2003) – szwedzki piłkarz
 Gunnar Johansson (ur. 1938) – szwedzki immunolog
 Gunnar Johansson (ur. 1957) – szwedzki piłkarz wodny, olimpijczyk